Babouche est une série de bande dessinée créée en 1938 par Rob-Vel dans le  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Albums

Revues

Liens externes 

Série publiée dans Spirou dans les années 1930
Série Dupuis
Bande dessinée franco-belge